Příjmení Rubeš nosí více osobností:

 František Jaromír Rubeš (1814–1853) – český právník, prozaik, básník, autor humoresek, deklamovánek, divadelní hry, spoluzakladatel humoristického sborníku Paleček
 Jan Rubeš (1920–2009) – český a kanadský operní zpěvák (bas) a herec
 Janek Rubeš (* 1987) – český reportér, kameraman, dokumentarista a režisér
 Jaromír Rubeš (1918–2000) – český lékař
 Josef Rubeš (1913–1994) – český procesualista a soudce
 Václav Rubeš (fotbalista) (1905–?) – český fotbalista
 Václav Rubeš (skaut) (1930–2012) – český skaut (Akéla)
 Vratislav Rubeš (* 1966) – český regionální politik

Podobná příjmení 
 Rubáš